Termin DACS ima više značenja.
 Deacetoksicefalosporin-C hidroksilaza, enzim
 -{Data & Analysis Center for Software}-, jedan od informacionih centara američkog ministarstva odbrane